Anastasios Papazoglou – calciatore greco, difensore 
 Athanasios Papazoglou – calciatore greco, attaccante
 Nikos Papazoglou – cantante e compositore greco
 Vangelis Papazoglou – musicista e compositore greco